Филатиха — название населённых пунктов в России:

 Филатиха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Филатиха — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Филатиха — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.